Niemcy:
 Kürten – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis

Osoby:
 Arnold Kürten – niemiecki lekarz
 Dieter Kürten – niemiecki reporter sportowy
 Josef Kürten – niemiecki polityk
 Wilhelm Kürten – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Kuerten